Ересино — название населённых пунктов:

Россия 
 Ересино — деревня в Крестецком районе Новгородской области.
 Ересино — деревня в Пыталовском районе Псковской области.